Iglica je lahko:

 iglica, v botaniki list iglavcev
 iglica (Belone belone), riba roparica